Умиротворение — это состояние спокойствия, безмятежности в мыслях и в чувствах, когда всё ясно и понятно и нет нужды в опасениях.

Умиротворение может означать:

 Умиротворение — тип поведения животного в отношении более сильной особи.
 Умиротворение — политическая тактика в отношениях с агрессивными диктаторами.